Ви́ктор Бори́сов:
 Борисов, Виктор Алексеевич (1953—2014) — советский и российский актёр.
 
 Борисов, Виктор Гаврилович (1916—2007) — советский радиоинженер, автор ряда книг по радиолюбительству и организации детского технического творчества.
 Борисов, Виктор Фёдорович (1937—2020) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Борисов, Виктор Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.